Quondam è un avverbio latino che significa "un tempo", "una volta". Letteralmente: "trapassato". Indica l'attuale espressione « fu » (dalla terza persona singolare del trapassato remoto dell'indicativo del verbo essere).

Storia 

Nei testi latini « quondam » ha la funzione sintattica di avverbio; diversamente, nei testi in volgare invece viene inserito quale aggettivo. Anticamente si usava in ambito notarile per indicare la discendenza da una persona che era defunta.

In seguito, a partire dal XIX secolo, divenne sempre più comune l'espressione « fu » – lo dimostra il famoso Ei fu. Siccome immobile ..., scrive Alessandro Manzoni nell'ode Il cinque maggio (1821) –, specialmente fra i documenti ufficiali dello Stato civile italiano, con la fondazione dei moderni cimiteri, nei necrologi commemorativi pubblicati su giornali e riviste, dove occorreva individuare posizioni giuridiche (per es. la paternità) spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica, molto prima della nascita dell'ANPR. Ad esempio: Giuseppe Rossi del quondam Giovanni. O ancora per rendere noto il marito scomparso: Caterina vedova del quondam Giacomo.

L'avverbio latino è da sempre presente nelle tavole genealogiche dell'aristrocrazia sottoforma di sigla « qd. » oppure « qm. » (talvolta abbreviata in « q. » nei manoscritti) per non usare la locuzione "figlio/a del fu". Ad esempio: Oddone I qm. Umberto I Biancamano

Nei monumenti corredati da epigrafi, similarmente al termine latino, veniva usata la lettera greca Theta (Θ oppure θ) con il medesimo significato. Mentre la lettera "O" per dire obitus nel significato di "decesso", "morte".

Un altro uso dell'avverbio « quondam » lo ha fatto notare l'aneddoto del '400 su papa Martino V, quando si infuriò per l'iscrizione tombale a Firenze dedicata all'antipapa Giovanni XXIII (Johannes Coxa), ipotizzando la rimozione del termine "quondam" accanto a "papa". La lapide ne sottolineava lo status di « "già" papa », quando invece in vita pontefice del Vaticano non lo era stato mai. Quell'epitaffio latino sul cartiglio, retto dagli angeli scolpiti sul sarcofago, accanto alle spoglie dell'antipapa, però non venne mai rimosso dall'influente Cosimo de' Medici, promotore del monumento, che piuttosto ribadì la locuzione latina Quod scripsi, scripsi, già usata dal categorico Ponzio Pilato.
 Quindi « quondam » può essere usato anche per sottolineare un vecchio incarico istituzionale, già precedentemente posseduto da qualcuno, ma che poi si è perduto perché è sopravvenuto un nuovo evento. A volte il termine è inserito in dialoghi dal tono scherzoso.

Differenza rispetto a Olim 
Ulteriore distinzione temporale nei documenti diplomatici è data dalla differenza che esiste tra olim (derivante dal latino olim "precedentemente")  e quondam.

"Olim" si riferisce ad "una volta (nel futuro)", mentre "quondam" stabilisce "una volta (nel passato)".

Ad esempio si veda la descrizione del documento storico del XIV secolo depositato nell'Archivio di Stato di Perugia:

Curiosità 
La chiesa di Shakespeare, denominata della Trinità (Holy Trinity Church), sita a Stratford-upon-Avon, in Inghilterra, ospita nei pressi dell'ingresso del luogo sacro il sepolcro del vicario parrocchiale, dove si legge l'epigrafe senza data: 

Alla data del 28 ottobre 1638 il medesimo nome si legge nei registri dei battezzati della città inglese: Henricus filius Johis Harding.

Cognome 
Quondam è pure un cognome presente in varie parti d'Italia, probabilmente risultato di una svista degli amanuensi nella lettura dei documenti o usato per semplice opportunità dagli uffici anagrafici del passato.

Persone 
 Amedeo Quondam

Bibliografia 
 Bruno Migliorini, ‎Giacomo Devoto, VI. Quondam, in "Lingua nostra", 1985, vol. 46, p. 121.

Note

Voci correlate 
 Locuzioni latine
 Quondamangelomaria

Collegamenti esterni 

Frasi latine

en:Quondam
de:Quondam